Алексе́й Его́ров:
 Егоров, Алексей Александрович (1918—1951) — подполковник авиации, Герой Советского Союза.
 Егоров, Алексей Андреевич (1906—1974) — советский политик, депутат ВС СССР.
 Егоров, Алексей Борисович (род. 1952) — российский историк-антиковед.
 
 Егоров, Алексей Геннадьевич (род. 1980) — российский самбист.
 Егоров, Алексей Григорьевич (1919—2000) — артиллерист, Герой Советского Союза.
 Егоров, Алексей Егорович (в монашестве Афанасий; 1884—1937) — игумен, святой Русской православной церкви, преподобномученик.
 Егоров, Алексей Егорович (1776—1851) — русский художник и, педагог.
 Егоров, Алексей Константинович (род. 1976) — российский хоккеист.
 
 Егоров, Алексей Семёнович (1914—1970) — партизан, Герой Советского Союза.
 Егоров, Алексей Сергеевич (род. 2002) — российский хоккеист.
 Егоров, Алексей Степанович (1909—1945) — советский военный лётчик, полковник.